El Progreso è il nome di:
El Progreso – una città dell'Honduras nel Dipartimento di Yoro
Dipartimento di El Progreso – un dipartimento del Guatemala
El Progreso – un comune del dipartimento di Jutiapa in Guatemala